Tylene Buck (Sacramento, ) é uma modelo norte-americana e uma ex-valet de wrestling profissional, sendo conhecida pelo ring name de Major Gunns.

Abandonou a carreira no wrestling em 2001, dedicando-se desde então a filmes pornográficos. Foi manager de Jeff Jarrett, Chavo Guerrero, Jr., Mike Awesome, Jim Duggan e The Sandman.

Buck, Tylene
Buck, Tylene
Buck, Tylene
Buck, Tylene